

Homonymes 
 un adjectif apparenté à différence ;
 un terme de numismatique, le différent.

Homophone 
 Différend.

Voir aussi
≠